При́бережье () — деревня в составе Следюковского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 
 2010 год — 68 человек

См. также 
 Следюковский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Быховского района